Андре́й Никола́евич Евсе́ев (1955, Хотьково, Загорский район, РСФСР, СССР — 1979) — советский серийный убийца, орудовавший в Москве и Московской области в середине 1970-х годов.

Биография 
Андрей Евсеев родился в 1955 году. Бросив школу после 7 класса, он работал натурщиком, лаборантом, матросом. Отовсюду он увольнялся, потому что работать не любил. В начале 1970-х годов Евсеев был помещён в психиатрическую клинику. Как позже он рассказывал:

Первой жертвой маньяка стала 16-летняя школьница Марина Морозова, одетая в одежду красного цвета. Убийство было совершено Евсеевым в городе Загорск (ныне Сергиев Посад) Московской области 25 августа 1974 года. Следующее убийство было совершено Евсеевым уже через день; жертвой стал 66-летний повар ресторана Геннадий Кузьмин. Евсеев убил его ударами ножа неподалёку от железнодорожной станции «Одинцово», затем ограбил и сбросил в придорожную канаву. У убитого Евсеев похитил деньги и дефицитный в советское время продуктовый заказ — курицу-бройлера и три килограмма болгарских перцев. По подозрению в совершении этих преступлений в Кемеровской области был арестован дезертировавший накануне первого убийства из воинской части 19-летний солдат Сергей Савельев, но доказать его причастность не удалось, несмотря на то, что он признался в убийстве Морозовой.

В сентябре 1974 года в Москве в сквере ДК имени III Интернационала Евсеев совершил нападение на студента Владимира Паршина, нанёс ему 4 ножевых ранения, но тот остался в живых. 24 сентября 1974 года в Москве в доме неподалёку от станции метро «Добрынинская» Евсеев совершил разбойное нападение на Анну Астафьеву. Женщина была на грани жизни и смерти, но смогла описать убийцу; по её словам, убийцей был молодой парень с бакенбардами и добрыми глазами. Вскоре женщина скончалась в больнице.

26 сентября у станции «43-й километр» в Московской области Евсеев напал на мужчину и тяжело ранил его. При нападении у маньяка сломался нож и лезвие осталось в спине жертвы. В больнице мужчина скончался. Убитый был весьма похож на Евсеева. Им был 42-летний Николай Дёмин, проведший в местах лишения свободы почти 20 лет. Как позже выяснилось, это убийство Евсеев совершил с целью запутать следы, надев на мужчину свою одежду. Первоначально следователи даже подумали, что это именно уголовник Дёмин совершил все разбойные нападения и убийства.

8 октября 1974 года в Таганском районе Москвы Евсеев совершил сразу 3 разбойных нападения. Две из трёх ограбленных им женщин от полученных ножевых ранений скончались. На всех жертвах была одежда красного цвета. В Москве началась паника, люди говорили, что появился убийца женщин в красном. 15 октября в районе станции метро «Академическая» с интервалом в 20 минут Евсеев совершил ещё 2 нападения на девушек. Одна из них умерла от полученных ран. 16 октября в районе станции метро «Пролетарская» Евсеев вновь совершил двойное нападение, одна из жертв скончалась. Но на сей раз обе жертвы были одеты не в красную одежду (таким образом, версия о том, что маньяк охотится именно на женщин в красном, не подтвердилась).

Затем по Москве и области Евсеевым была совершена ещё одна серия разбойных нападений, но все жертвы выжили. Все они описывали убийцу одинаково. В связи с паникой в Москве руководство МВД СССР решилось на небывалые меры, по телевизору выступил министр внутренних дел Николай Щёлоков, который предупредил граждан об осторожности. Евсеев испугался и прекратил свои нападения почти на 2 года.

В ноябре 1976 года Евсеев совершил 4 разбойных нападения за месяц, 2 из них окончились убийствами. Осенью 1977 года Евсеев ударил отвёрткой в голову секретаря-машинистку ЦК КПСС Нину Далинян. Она чудом осталась жива. Апофеозом преступной деятельности маньяка стало жестокое убийство Лидии Куприяновой, жены известного советского художника Михаила Куприянова. На сей раз маньяк впервые посмертно изнасиловал жертву. Ещё через 2 месяца, 19 декабря 1977 года, на глазах у десятков людей на заднем дворе магазина «Хозтовары» в посёлке Софрино он совершил ещё одно убийство. У убитой Лидии Щур он забрал часы, деньги и драгоценности, а также ошейник для собаки. Свою жертву он изнасиловал посмертно.

Арест, следствие и суд 
Свидетель последнего убийства сообщил, что на месте преступления видел подозрительного гражданина в вельветовой куртке. Местная пьющая компания рассказала, что с ними в вельветовой куртке появился некий Шахнов. Была найдена его куртка, на которой были пятна крови, в кармане был обнаружен нож. Однако, когда Шахнова арестовали, он сообщил, что эту куртку ему подарил другой человек. Экспертиза подтвердила правильность показаний Шахнова. Ещё один свидетель сказал, что видел незнакомца в электричке в Хотьково, и тогда на нём была форма железнодорожника. Когда была поднята база данных и по ней отобрали подходящих под приметы граждан, выжившие жертвы опознали как преступника 22-летнего Андрея Евсеева.

28 декабря 1977 года маньяк был задержан. В этот день он нарядил новогоднюю ёлку драгоценностями, похищенными у убитых людей. Когда за ним пришли, он спрятал драгоценности, и на квартире Евсеева не было обнаружено ничего подозрительного, кроме ошейника, похищенного у последней жертвы. Евсеев объяснил, что он держит ошейник на память о любимой собаке. Поначалу он отказывался давать показания, но 31 декабря, накануне Нового Года, в разговоре с сокамерником он обронил странную фразу: «Матушка-то, небось, уже пирожков напекла с брюликами». Сокамерник оказался информатором, и следователи догадались, что похищенные драгоценности спрятаны в пакете с мукой. Догадка подтвердилась во время второго обыска в квартире Евсеева.

На допросах Евсеев держался вызывающе, отказывался общаться с женщиной-следователем. Давать показания он соглашался только после того, как ему приносили солёную селёдку, которую он ел целиком с костями. Маньяк признался в совершении 9 убийств, 18 покушений на убийство, 1 изнасилования и 32 разбойных нападений.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евсеева полностью вменяемым, но вместе с тем назвала его «социопатом». Ожидая суда, Евсеев весьма следил за собой, каждое утро делал зарядку. Маньяк не раскаивался в содеянном, заявлял, что он презирает тех, кто работает и живёт «от зарплаты до зарплаты».

В 1979 году суд приговорил Андрея Евсеева к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел, вскоре приговор привели в исполнение.

В массовой культуре 
 «Убийца с бакенбардами» — фильм из цикла «Следствие вели».
 «Убийца с добрыми глазами» — фильм из цикла «Легенды советского сыска».

Примечания

Ссылки 
 Маньяк Андрей Евсеев

Литература 
 

Расстрелянные в РСФСР
Казнённые за убийство
Серийные убийцы СССР
Серийные убийцы 1970-х годов
Казнённые в 1979 году
Некрофилы
Преступники Москвы
Преступники Московской области
Убийцы пенсионеров